Насыри — тюркская фамилия, транслитеруемая на русский как Насыров. Сохранилась в псевдонимах.

 Каюм Насыри, настоящее имя Габделькаюм Габденнасырович Насыров — татарский учёный-этнограф, литератор и просветитель XIX века

 Имай Насыри, настоящее имя Имаметдин Низаметдинович Насыров — башкирский писатель, журналист, общественный деятель.